Protiara är ett släkte av nässeldjur. Protiara ingår i familjen Protiaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Protiara